Cryptorhagae é uma subordem de animais do filo Kinorhyncha, ordem Cyclorhagida, possui apenas a família Cateriidae.

Kinorhyncha